Пётр Владимиров: Владимиров, Пётр Владимирович (1854—1902) — профессор Киевского университета, филолог.
 Владимиров, Пётр Николаевич (1893—1970) — русский и американский артист балета.
 Власов (Владимиров), Пётр Парфёнович (1905—1953) — советский разведчик, журналист и дипломат.